Братья Брайаны — победители турнира.

Действующие чемпионы — Микаэль Льодра и Ненад Зимонич — титул не защищали, однако серб выступал в паре с Пол Хенли и уступил в третьем круге.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго круга.

  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
  '''Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Четвертьфинал)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу ''(Полуфинал)

<li>  Юрген Мельцер /  Леандер Паес (Полуфинал)
<li>  Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна (Второй раунд)
<li>  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Четвертьфинал)
<li>  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Финал)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Rogers Cup 2012